Осотов Угол — исчезнувшая деревня в Починковском районе Смоленской области России. Другое название Осотовка. 

Располагалась между существующими сейчас деревнями Базылевка, Киселёвка, Зимницы и Липки. Примерно в полукилометре от левого берега реки Хмара и в нескольких сотнях метров северо-западней современной автодороги Хицовка-Хиславичи. Это место сейчас входит в состав Даньковского сельского поселения. В 12 км к северо-востоку расположен город Починок.

Название происходит от слова осот - название травы-сорняка. См. Осот.

История 

В начале 1920-х это была довольно большая деревня с 30 дворами .

По данным Справочника административно-территориального деления Смоленской области от 1981 года  деревня ещё существовала в 1978 году под названием Осотовка. С указанием времени начала систематического учёта деревни в 1930-е годы.

На топографической карте СССР изданной в 1983 году по данным на 1979 год деревня уже подписана шрифтом принятым для обозначения отдельных дворов (лист n-36-53).

А на топографической карте ФГУП "Госгисцентр" от 2010 года деревня отсутствует, место обозначено, как Урочище Осотов Угол.

По-видимому деревня возникла в начале 20 века и исчезла в 1980-1990-х годах.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Починковского района Смоленской области